

Кужнур — присілок, Моркинський район, Марій Ел
 Кужнур — присілок, Новотор'яльський район, Марій Ел

Див. також 
 Дальній Кужнур